Йордан Андрій Андрійович — радянський, киргизький партійний і державний діяч, виконував обов'язки прем'єр-міністра Киргизстану від листопада 1991 до лютого 1992 року.
 Йордан Федір Іванович — російський гравер (майстер академічної репродукційної різцеввої гравюри на міді), професор, ректор  Петербурзької академії мистецтв, знайомий Тараса Шевченка
Олаф Йордан — шведський і німецький художник.
Отто Йордан — німецький офіцер, генерал-майор люфтваффе.